Caio Henrique Lima, mais conhecido como Swaguin (Campinas, 19 de setembro de 2002), é um atleta brasileiro de Esporte Eletrônico. Atualmente Swaguin é jogador da Alpha 7 e-Sports na equipe de PUBG Mobile.

De acordo com o site Esports Earnings, Swaguin é um dos jogadores brasileiros de PUBG Mobile que mais lucraram em premiações no ano de 2021. Estima-se que o valor ganho por Swaguin em premiações seja em torno de 51 mil dólares, sendo 100% provenientes de campeonatos de PUBG Mobile.

BIOGRAFIA 
Nascido e criado em Campinas, São Paulo. Swaguin, como é conhecido, sempre foi apaixonado por jogos e competições. Em fevereiro de 2018 começou a assistir streamers de PUBG e a se familiarizar com o jogo. Logo descobriu que existia a versão mobile e iniciou sua jornada no celular de sua mãe.

Em 2018 começou a jogar campeonatos de comunidade e então decidiu investir mais tempo e se profissionalizar. Mas só em 2019 conquistou seu primeiro êxito, participando da PUBG Mobile Club Open 2019, seu primeiro campeonato oficial que ficou com a terceira colocação. Com uma carreira recente e muito vitoriosa, chamou muito a atenção da Alpha 7 e-Sports, equipe onde atua até os dias atuais.

Em 2021, Swaguin conquista seu primeiro campeonato internacional; a Pubg Mobile Pro League - Américas Season 2 e a PUBG Mobile Pro League - Brazil Season 2. Mas o ápice de sua carreira foi o título da PUBG Mobile World Invitational, se tornando o primeiro brasileiro junto com seus companheiros a ganharem um título mundial de PUBG Mobile.

Competições ganhas 
-2020
Codashop Global Series Brazil 2020

PUBG Mobile Masters League Season 7

-2021

PUBG Mobile Masters League Season 10

PUBG Mobile Pro League - Brazil Season 1

PUBG Mobile Masters League Season 12

Copa NETENHO

PUBG Mobile Masters League Season 13: Americas Edition

SOG CUP Spring Split 2021

PUBG Mobile World Invitational 2021: West

PUBG Mobile National Championship Brazil 2021

PUBG Mobile Masters League Season 15

PUBG Mobile Pro League - Brazil Season 2

PUBG Mobile SOG League Championship 2021 Season 2

Americas Elite League Season 1

PUBG Mobile Pro League - Americas Championship Season 2

Americas Elite League Season 2

-2022

Americas Elite League Season 4

Americas All Stars 2022

!Artigos novos
Jogadores de esportes eletrônicos
Jogadores brasileiros de esportes eletrônicos